Oraiokastro kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Oraiokastro, kommun, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 
 Oraiókastro, kommunhuvudort, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis,